Алекса́ндр Алексе́евич Моро́зов (род. 16 июля 1973, Куйбышев, СССР) — российский артист эстрады, юморист, клоун, телеведущий, актёр.

Биография 

Родился 16 июля 1973 года в Куйбышеве. Отец — Алексей Алексеевич, работал мастером цеха. Мать — Людмила Константиновна, повар-технолог, активно участвовала в самодеятельности, пела в хоре. Александр в детстве выступал перед аудиторией на школьных праздниках, занимался в театральных кружках.

После окончания 8-го класса средней школы № 128 поступил в училище на специальность «монтажник наружных трубопроводов, электросварщик ручной сварки». Окончив училище с красным дипломом, поступил на режиссёрский факультет Самарского государственного института искусств и культуры.

В 1995 году получил диплом режиссёра и актёра драматического театра, начал артистическую карьеру, организовав с одногруппниками театральный коллектив «Комиксы». После победы на конкурсе «Аркадиада» группа переехала в Москву и там распалась.

В 1998 году победил в российско-американском шоу талантов Чака Норриса «Звёзды XXI века» в номинации «Лучший юморист».

В 1999 году в дуэте с Виктором Разумовским «Братья по разуму» стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады «Кубок юмора» (председатель жюри — Евгений Петросян).

Выступал с Виктором Разумовским и Галиной Глушковой которая пела «Белые ночи» на музыку Николая Каражия и слова Бориса Дубровина

Несколько лет работал с Яном Арлазоровым, участвовал в программе «Смехачи». По приглашению Петросяна, перешёл работать в проект «Кривое зеркало».

Преподавал актёрское мастерство и сценическое движение в Московском институте телевидения и радиовещания. Работал в театре клоунады Терезы Дуровой.

Вёл кулинарное шоу «Звёздный холодильник» на телеканале «Доверие».

Играет в антрепризных спектаклях. Принимает участие в концертах Евгения Петросяна (клоун Итак). Член жюри Ялтинского международного фестиваля юмора и эстрадных искусств. Постоянный участник передач «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Петросян Шоу». Снимался в киножурнале «Ералаш». Участник телевизионных шоу «Вышка» и «Это смешно».

Работает в жанрах клоунады и буффонады.

С 2019 года является актёром Московского еврейского театра «Шалом». Играет в спектаклях «Размороженный», «Семь раз отмерь».

Фильмография 
  — «Любовь и сакс», режиссёр — Алла Сурикова.
 2006 — «Ералаш», № 192.
  — «Подарок судьбы», режиссёр — Галина Шигаева (Украина).

Театральные работы 
 «Семь раз отмерь» (театр «Шалом»)
 «Убей меня, любимая»
 «Отель 18+»
 «Размороженный» (театр «Шалом»)
 «Часы с кукушкой»
 «Незамужние невесты»
 «Просто Карлсон»
 «День Хомячка, или Русское счастье»
 «Страсти по-французски» (Московский современный художественный театр)
 «Зигзаг удачи»

Хобби 
Увлекается рыбалкой. Предпочитает отдыхать на Кубе: «У меня есть одна любимая страна, моя любовь — это Куба. Если я где-то бываю, то предпочитаю знакомиться с людьми, а не лежать на пляже. Потому и влюбился в Кубу, сблизился с этой страной. Когда приехал туда, поселился в местной деревне, жил у людей, у нас возникла любовь с первого взгляда. Кубинцы очень любят русских из того, советского, периода, они открыты, но при этом очень бедны».

Награды 
 Гран-при Международного конкурса артистов эстрады памяти Аркадия Райкина
 Кубок Юмора Всероссийского конкурса артистов эстрады

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Александра Морозова
 
 

Персоналии:Театр «Шалом»